Knobelbecher ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für

 einen Würfelbecher 
 einen ledernen Schaftstiefel (Marschstiefel)